Großoffizier bezeichnet:
Großoffizier (Ordenskunde), eine Ordensstufe
Die Inhaber der Großämter des Vereinigten Königreichs, siehe Great Officers of State
Die Inhaber der Großämter der Krone Frankreichs